Француска је учествовала на Светском првенству у воденим спортовима 2011. у Шангају, у Кини. Учествовала је са укупнп 45 такмичара (18 мушкараца и 25 жена).

Према освојеним медаљама Француска је укупном пласману заузела 8 место.

Освајачи медаља

Учесници по спортовима

Даљинско пливање

Мушкарци

Жене

Мешовито

Пливање

Мушкарци 

 учествовао у предтакмичењу

Синхроно пливање 

 Резерве
 Joannie Ciociola
 Charlotte Frackowiak

Скокови у воду

Мушкарци

Жене

Биланс медаља 

Ф